Скопление Геркулеса может относиться к различным объектам:

 Скопление Геркулеса — скопление галактик в созвездии Геркулеса
 Большое скопление Геркулеса (M 13) — шаровое звёздное скопление в созвездии Геркулеса
 Сверхскопление Геркулеса — сверхскопление галактик в созвездии Геркулеса